Сапиенца (Сапьенца, Сапиенция, от ,  — мудрость) — термин латинского происхождения. Греческий аналог — София ().

 «Сапиенца» (с 1303) — университет в Риме.
 Сант-Иво алла Сапиенца (XVII век) — католический храм в Риме.

Персоналии
 Сапиенца, Антонио (старший) (Антон Антонович; 1755—1829) — итальянский композитор, придворный капельмейстер в  и автор православной богослужебной музыки.
 Сапиенца, Антонио (младший) (1794—1855) — итальянский композитор, капельмейстер и учитель пения в СПб; автор опер «Родриго» (1823) и «Тамерлан» (1824).
 Сапиенца, Голиарда (1924—1996) — итальянская актриса и писательница.

Прочее
 Сапиенция — крупный астероид главного пояса, открыт в 1888 году.

См. также 
 Человек разумный ()

Примечания 

Мудрость